Оливеты, Оливетанцы, полное название — Бенедиктинская Конгрегация Пресвятой Марии с горы Оливето ( OSBoliv) — католический мужской монашеский орден, являющийся ответвлением монашеского ордена бенедиктинцев и основывающий свою духовность на Уставе святого Бенедикта. Название «оливеты» происходит от первого монастыря, Монте Оливето Маджоре, который находился возле санктуария, посвящённого Иисусу Христу, страдавшего в Гефсиманском саду на Елеонской горе (по-итальянски Oliveto означает Елеонская гора). В настоящее время оливеты входят в Бенедиктинскую Конфедерацию, объединяющую монашеские конгрегации и ордена, живущие согласно бенедиктинской духовности.

История 
«Конгрегация Пресвятой Марии с горы Оливето» была основана в 1319 году в одном из бенедиктинских монастырей святым Бернардом Толомеем в Италии по благословению епископа Ареццо. В отличие от традиционных бенедиктинских аббатств, каждое из которых было автономным, оливеты организовывали свои монастыри согласно иному принципу: новосозданные монастыри назывались лока ( — место) и не имели своего настоятеля, но приора, который был подотчётен материнскому монастырю.

В 1344 году римским папой Климентом VI был утверждён Устав конгрегации оливетов в виде монашеского ордена. В настоящее время монастыри оливетов существуют в Италии, Франции, Англии, Мексике, Гватемале, Израиле, Южной Корее.

Примечания

Источник 
 Encyklopedia chrześcijaństwa, red. Henryk Witczak, Kielce 2000.
 Chrześcijaństwo.Encyklopedia PWN.Święci zakony sanktuaria, red.Stanisław Pużyński,Warszawa 2007.

Ссылки 
 Сайт аббатства Монте Оливето Мадджоре  

Католические ордены